Taliev kan som auktorsförkortning betyda:

 Dmitrii Nikolaevich Taliev
 Valerii Ivanovich Taliev

Robotskapade auktorsförkortningar